EBZ steht für:
 EBZ Business School, staatlich anerkannte private Fachhochschule
 Einmalbezug, zur Auszeichnung von Gehaltsposten bzw. gesetzlichen Abzügen auf einer Verdienstabrechnung
 Euregio-Brust-Zentrum in Eschweiler, siehe St.-Antonius-Hospital Eschweiler#Euregio-Brust-Zentrum und Zeit nach 2000
 Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bochum
 Bahnhof Betzdorf (Sieg) (DS100-Code), Ausgangspunkt der Hellertalbahn und der Daadetalbahn

Abkürzung